Werner Neubert ist der Name folgender Personen:

* Werner Neubert (Journalist) (* 1929), deutscher Journalist und Hochschullehrer 
 Werner Neubert (Fußballspieler) (1954–2013), deutscher Fußballspieler